Le psaume 61 peut désigner :
 le psaume 61 (60) : psaume 61 selon la numérotation hébraïque, psaume 60 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 62 (61) : psaume 62 selon la numérotation hébraïque, psaume 61 selon la numérotation grecque.